Котляры — цыганская этническая группа.
 Котляры (Харьковская область)
 Котляры (Полтавская область)

См. также 
 Котляр (фамилия)